

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dobieszowice – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce 
 Dobieszowice – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Bobrowniki